Метью Абуд — австралійський плавець
 Абуд — село у повіті Муреш в Румунії